Brandmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Brandmayer (1892–1960), Kriegskamerad Adolf Hitlers
 Dolf Brandmayer (1913–2000), deutscher Sänger, Komponist und Textdichter

Siehe auch:
 Brandmayr